ANT poate fi:

 Autoritatea Națională pentru Tineret, agenție guvernamentală din România
 Autoritatea Națională pentru Turism, fostă agenție guvernamentală din România
 Agenția Națională de Transplant, agenție guvernamentală din România
 Ant, sat în județul Bihor, România